Bojana Milenković (née en 1997), joueuse serbe de volley-ball
Nikola Milenković (né en 1997), footballeur serbe
Ninoslav Milenković (né en 1977), footballeur bosnien
Persida Milenković (1857-1943), philanthrope serbe